Туркан-хатун:
 Туркан-хатун (жена Мелик-шаха I)
 Туркан-хатун (жена Текеша)
 Теркен-хатун (жена Ил-Арслана)